Мамутова печера — найдовша у світі печера, національний парк у США.
 Мамутова печера — печера в Західній Австралії.